Hylocereus és un gènere de plantes amb flor dins la família de les cactàcies.

Descripció 
És un gènere fàcilment identificable per tractar-se de cactus enfiladors.
Algunes espècies són sovint emprades com a portaempelts.

L'Hylocereus undatus és de fruit comestible, molt apreciat a l'Àsia del sud-est.

Taxonomia 
 Hylocereus calcaratus (Web.) Britt. & Rose. 1902. Costa Rica
 Hylocereus costaricensis (Web.) Britt. & Rose. 1909. Costa Rica, Nicaragua.
 Hylocereus escuintlensis Kimn. 1984. Guatemala.
 Hylocereus extensis (S.-D.) Britt. & Rose. 1828. Trinidad.
 Hylocereus guatemalensis (Eichl.) Britt. & Rose. 1911. Guatemala.
 Hylocereus lemairei (Hook.) Britt. & Rose. 1854. Trinidad, Tobago, Surinam.
 Hylocereus minutiflorus Britt. & Rose. 1913. (sin. Wilmattea minutiflora). Guatemala, Hondures.
 Hylocereus monacanthus (Lem.) Britt. & Rose. 1845. Colòmbia, Panamà.
 Hylocereus ocamponis (S.-D.) Britt. & Rose. 1850. Mèxic.
 Hylocereus polyrhizus (Web.) Britt. & Rose. 1897. Colòmbia, Panamà, Veneçuela, Equador.
 Hylocereus purpusii (Weing.) Britt. & Rose. 1909. Mèxic.
 Hylocereus scandens (S.-D.) Back. 1850. Guaiana.
 Hylocereus stenopterus (Web.) Britt. & Rose. 1902. Costa Rica.
 Hylocereus triangularis (L.) Britt. & Rose. 1753. (H. cubensis). Cuba, Hispaniola, Jamaica.
 Hylocereus trigonus (Haw.) Saff. 1812. (H. napoleonis, H. antiguensis). Antilles
 Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose. 1830. Origen precis desconegut - fruita dragonera, pitaya
 Hylocereus venezuelensis Britt. & Rose. 1920. (sin. Wilmattea venezuelensis?). Veneçuela, Equador

Vegeu també 
 Epiphyllum, un altre gènere de cactus que produeix fruits comestibles.

Enllaços externs 

 Dragon fruit plant grower's tips, greenhouse, flower and more 

Cereies